Josselin steht für:
 Josselin, französische Gemeinde in der Bretagne
 Josselin (Vorname), männlicher Vorname

Josselin oder Joscelin ist der Name folgender Personen:
Mittelalterlicher Name:
 Josselin de Porhoët († 1074), Vizegraf von Rennes
 Joscelin I., Graf von Edessa 1118–1131
 Joscelin II. (1113–1159), Graf von Edessa 1131–1149
 Joscelin III., Titulargraf von Edessa ab 1159
 Joscelin de Montoiron († 1190), Vizegraf von Châtellerault und Kreuzfahrer

Familienname:
 Charles Josselin (* 1938), französischer Politiker
 Jean Josselin (1940–2021), französischer Boxer
 Jean-François Josselin (1939–2003), französischer Schriftsteller und Journalist
 Jacques Josselin, französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Kanton Josselin, ehemaliger Kanton im Département Morbihan
 Schloss Josselin, Schloss in der Gemeinde Josselin
 Josselin de Jong, niederländischer Familienname
 Jocelyn
 Joslin